Ллукалкан (мовою мапуче — «страхітливий») — рід динозаврів-тероподів родини абелізаврових, виявлений у пізньокрейдових відкладеннях формації Бахо-де-ла-Карпа на півдні Аргентини. Типовий представник цього роду — вид Llukalkan aliocranianus

Виявлення та назва 
Голотип ллукалкана, MAU-Pv-LI-581, у вигляді фрагментів черепа був виявлений у 2015 році у Ла-Інвернаді (провінція Неукен, Аргентина) в породах формації Бахо-де-ла-Карпа, на відстані всього у 700 метрів від місця виявлення решток представника спорідненого виду абелізавридів, Viavenator. Відкритий вид у 2021 році був віднесений до нового таксону Llukalkan aliocranianus. Отримана назва перекладається з мови мапуче як «страхітливий», «жахливий», а видова назва означає латиною «з іншим черепом» (мається на увазі відмінність черепу ллулакана від черепу вищезгаданого віавенатора).

Опис 
Представник роду Llukalkan дуже подібний до Viavenator, але має ряд відмінностей — зокрема, він менший за розміром, а отвори у черепі, через які проходять вени, більш широкі та сильніше відокремлені від надпотиличного гребеня. Крім того, позаду від середнього вуха в нього знаходиться невелика заповнена повітрям пазуха, recessus tympanicus caudalis, яка відсутня в інших абелізавридів і, таким чином, є автапоморфічною ознакою.

Палеобіологія 
З огляду на незвичайне вухо ллукалкана припускається, що його слух був гостріший, ніж в інших абелізавридів — майже такий гострий, як у крокодилів

Класифікація 
Федеріко Джанечіні та інші дослідники розглядяють вид Llukalkan, як похідний від абелізавридів, та відносять до клади Furileusauria. Нижче наведено кладограму:

Примітки 

Абелізаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2021